Годао 105 — шоссе в Китае. Проходит из Пекина в Чжухай через Ланфан, Тяньцзинь, Цанчжоу, Дэчжоу, Цзинин, Фуян, Цзюцзян, Наньчан и Гуанчжоу. Длина примерно 2717 км. 

Через мост Лотус связывает Китай и Макао.

Маршрут 

Дороги Китая
Дороги Пекина
Дороги Тяньцзиня